Кан Мин (), играющий под ником Nal_rA (родился 15 марта, 1982, , Кёнгидо) — корейский профессиональный игрок (Протосс, KTF MagicNs). Кан Мин известен благодаря своим рискованным тактикам, которые он с успехом претворяет в жизнь, за что фанаты прозвали его «Dreamer».

11 сентября 2008 года Nal_rA объявил о своем намерении закончить карьеру профессионального игрока, ссылась на то, что он больше не может удовлетворить ожидания своих фанатов. Он также объявил о том, что в будущем намеревается стать профессиональным комментатором матчей по StarCraft.

См. также 
 Профессиональные соревнования по StarCraft
 StarCraft в Южной Корее

Ссылки 
 история матчей Nal_rA
 Фан сайт
 Интервью с Nal_rA
 Интервью с Nal_rA

Киберспортсмены Республики Корея
Профессиональные игроки в StarCraft: Brood War